

Стокбридж — місто, штат Джорджія
 Стокбридж — місто, штат Массачусетс
 Стокбридж — місто, штат Нью-Йорк
 Стокбридж — місто, штат Вермонт
 Стокбридж — місто, штат Вісконсин
 Стокбридж — селище, штат Мічиган
 Стокбридж — селище, штат Вісконсин